Râul Chicera se poate referi la:

 Râul Chicera, Asău
 Râul Chicera, Borod
 Râul Chicera, Cârțibașu Mare
 Râul Chicera, Cugir
 Râul Chicera, Tărcăița

Vezi și 
 Râul Padina Chicera

Toponime românești